Il toponimo Taytay può riferirsi a diverse municipalità delle Filippine:

 Taytay, municipalità della Provincia di Palawan
 Taytay, municipalità della Provincia di Rizal